Kazimierz Jasiński ist der Name folgender Personen:

* Kazimierz Jasiński (Historiker) (1920–1997), polnischer Historiker
 Kazimierz Jasiński (Radsportler) (1946–2012), polnischer Radrennfahrer